Borów-Kolonia peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 Borów-Kolonia, un village du powiat de Krasnystaw
 Borów-Kolonia, un village du powiat d'Opole Lubelskie